Cantello est un nom propre d'origine italienne qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Cantello, commune italienne de la province de Varèse dans la région Lombardie.

Patronyme 

 Al Cantello  (1931-), athlète américain spécialiste du lancer du javelot.

Voir aussi 
 , patronyme italien. 

Patronyme italien